Квалификация (отборочный турнир) 12-го чемпионата Европы по волейболу среди мужчин прошла в период с 6 по 31 мая 1981 года. Всего в квалификации приняли участие 16 национальных сборных команд. Было разыграно 6 путёвок в финальный турнир европейского первенства. От квалификации освобождены Болгария (страна-организатор), СССР, Польша, Югославия, Франция, Италия (по итогам предыдущего чемпионата Европы).

Команды-участницы 
Австрия, Англия, Венгрия, ГДР, Греция, Дания, Израиль, Испания, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Турция, Финляндия, ФРГ, Чехословакия, Швейцария.

Результаты

Группа А 
27—31.05.1981. Куопио (Финляндия)

 27 мая: Чехословакия — Финляндия 3:2 (15:7, 15:13, 12:15, 7:15, 15:5); Нидерланды — Норвегия 3:0 (15:5, 15:9, 15:8).
 28 мая: Чехословакия — Норвегия 3:0 (15:10, 15:5, 15:6); Нидерланды — Израиль 3:2 (15:12, 14:16, 14:16, 15:11, 15:3).
 29 мая: Чехословакия — Израиль 3:0; Финляндия — Норвегия 3:0 (16:14, 15:3, 15:7).
 30 мая: Чехословакия — Нидерланды 3:2 (15:11, 15:7, 12:15, 11:15, 17:15); Финляндия — Израиль 3:0 (15:2, 15:10, 15:3).
 31 мая: Финляндия — Нидерланды 3:0 (15:6, 15:7, 15:11); Норвегия — Израиль 3:1.

Группа В 
6—10.05.1981. Херес-де-ла-Фронтера (Испания)

 6 мая: ГДР — Венгрия 3:0 (15:8, 15:13, 15:13); Испания — Англия 3:0 (15:7, 15:9, 15:0).
 7 мая: Венгрия — Англия 3:0 (15:2, 15:0, 15:1); Испания — Австрия 3:0 (15:10, 15:11, 15:4).
 8 мая: Венгрия — Австрия 3:0 (15:1, 15:6, 15:8); ГДР — Англия 3:0 (15:0, 15:3, 15:3).
 9 мая: ГДР — Австрия 3:0 (15:9, 15:5, 15:1); Испания — Венгрия 3:2 (8:15, 12:15, 15:12, 17:15, 16:14).
 10 мая: Англия — Австрия 3:1 (15:2, 12:15, 15:10, 18:16); ГДР — Испания 3:0 (15:11, 15:3, 15:7).

Группа С 
13—17.05.1981. Падерборн (ФРГ).

 13 мая: ФРГ — Турция 3:1; Швейцария — Дания 3:2; Румыния — Греция 3:1.
 14 мая: ФРГ — Швейцария 3:0; Турция — Греция 3:2; Румыния — Дания 3:0.
 15 мая: ФРГ — Греция 3:2; Турция — Дания 3:0; Румыния — Швейцария 3:0.
 16 мая: Румыния — Турция 3:0; Греция — Швейцария 3:0; ФРГ — Дания 3:1.
 17 мая: Румыния — ФРГ 3:1; Турция — Швейцария 3:1; Греция — Дания 3:0.

Итоги 
По итогам квалификационного турнира путёвки на чемпионат Европы 1981 года получили по две лучшие команды из групп — Чехословакия, ГДР, Румыния, Финляндия, Испания, ФРГ.

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Европы по волейболу среди мужчин
1981 год в волейболе
Май 1981 года
Чемпионаты Европы в 1981 году